Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 199001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 listopada 2005 do 12 maja 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

199001-199100

199101-199200

199201-199300

199301-199400

199401-199500

199501-199600

199601-199700

199701-199800

199801-199900

199901-200000

Przypisy 

Lista planetoid 199001-200000